Cionella lubricella är en snäckart som först beskrevs av Porro 1838.  Cionella lubricella ingår i släktet Cionella och familjen Cionellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
lubricella